Осмото издание на Купата на панаирните градове се провежда през сезон 1965/66 г.

Първи кръг

Трета среща 

1 Милан печели след хвърляне на монета.

Втора среща

Трета среща

Трети кръг

Трета среща 

2 Барселона печели след хвърляне на монета.
3 Челси печели след хвърляне на монета.

Четвъртфинал

Полуфинал

Трета среща

Финал

Първа среща

Втора среща

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1965/66
 Купа на носителите на купи 1965/66

Външни препратки 
 Детайли на срещите в rsssf.com

Купа на панаирните градове